Фірцак Іван Федорович (1899–1970) — український борець, боксер, боєць вільного стилю, силач, артист цирку.
 Фірцак Юлій (1836–1912) — єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії.
 Фірцак Борис Васильович (26 квітня 1962, с.Білки, Закарпатська область) — український живописець, графік, сценограф.